Il singolare del torneo di tennis Indianapolis Tennis Championships 1998, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Àlex Corretja che ha battuto in finale Andre Agassi 2-6, 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Marcelo Ríos (terzo turno)
 Carlos Moyá (secondo turno)
 Greg Rusedski (quarti di finale)
 Jonas Björkman (secondo turno)
 Andre Agassi (finale)
 Àlex Corretja (Campione)
 Albert Costa (secondo turno)
 Alberto Berasategui (secondo turno)

 Cédric Pioline (secondo turno)
 Félix Mantilla (secondo turno)
 Mark Philippoussis (terzo turno)
 Thomas Muster (secondo turno)
 Francisco Clavet (terzo turno)
 Andre Agassi (quarti di finale)
 Todd Martin (semifinali)
 Andrea Gaudenzi (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Indianapolis Tennis Championships 1998